Geografia: 
 Columbia, ciutat dels Estats Units, capital de l'estat de Carolina del Sud.
 Colúmbia Britànica, província del Canadà, a la costa del Pacífic.
 Districte de Colúmbia, districte federal dels Estats Units, on hi ha la capital Washington D.C.
 Riu Columbia, gran riu de l'Amèrica del Nord que desguassa a l'oceà Pacífic.
 Columbia (Alabama)
 Columbia (Califòrnia)
 Columbia (Carolina del Nord)
 Columbia (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.
 Columbia (Dakota del Sud)
 Columbia (Illinois)
 Columbia (Kentucky)
 Columbia (Louisiana)
 Columbia (Maine)
 Columbia (Maryland)
 Columbia (Mississipí)
 Columbia (Nova Hampshire)
 Columbia (Tennessee)
 Columbia (Virgínia)
 Columbia City (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana.
 Columbia City (Oregon), població dels Estats Units a l'estat d'Oregon.
 Columbia Falls, població dels Estats Units a l'estat de Montana.
 Columbia Falls (Maine), població dels Estats Units a l'estat de Maine.
 Columbia Heights, població dels Estats Units a l'estat de Minnesota.
 West Columbia (Carolina del Sud), població dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 West Columbia (Texas), població dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Entitats:
 Columbia Broadcasting System, cadena estatunidenca de ràdio i televisió, coneguda com a CBS.
 Columbia Pictures, productora audiovisual dels Estats Units.
 Columbia Records, productora discogràfica estatunidenca.
 Universitat de Colúmbia, universitat de Nova York (Estats Units)
 Team HTC-Columbia, equip ciclista professional.
 Geologia: Colúmbia (supercontinent), supercontinent del Proterozoic.
 Astronàutica: Transbordador espacial Columbia, transbordador espacial de la NASA.
 Miscel·lània:
 Columbia (nom), nom popular i poètic dels Estats Units d'Amèrica.
 Colúmbia (ball), gènere musical cubà d'origen rural que forma part del cicle de la rumba.